Jetzer ist der Familienname folgender Personen:

 August von Jetzer (1789–1862), k. k. Feldmarschalleutnant
 Johann Jetzer (circa 1483–1515), Schweizer Dominikanernovize (Jetzerhandel)
 Marco Jetzer (* 1981), Schweizer Wasserballer
 Rolf Jetzer († 2010), Schweizer Jurist